Ла Муњека има више значења:

 Ла Муњека (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Муњека (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Муњека (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Муњека (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Муњека (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Муњека (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику